

Aviazione 
 Knoller C.II – aereo multiruolo biposto, monomotore e biplano

Persone 
 Martin Knoller – pittore austriaco
 Ohad Knoller – attore israeliano